Lorentsen ist der Familienname folgender Personen:
 Eirik Lorentsen (* 1988), norwegischer Skilangläufer
 Gina Lorentsen (* 1988), norwegische Handballerin